Осада Берика — ряд сражений между Англией и Шотландией во время войн за независимость Шотландии:

 
 
 Осада Берика (1333)